Галактио́н Елисе́евич Алпаи́дзе ( — 2 мая 2006) — советский генерал, командир 972-го артиллерийского полка 113-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта, майор.

Герой Советского Союза (), генерал-лейтенант в отставке.

Биография 
Родился в семье крестьянина. Грузин. Окончил 7 классов. Работал на Курсебском гранитном заводе и на Рионской ГЭС. В рядах Красной Армии с 1938 года. Выпускник Тбилисского артиллерийского училища 1940 года.

Великая Отечественная война 
На фронтах войны с октября 1941 года. Принимал участие в боях за Москву, в форсировании Днепра, в освобождении Венгрии, Румынии, Австрии.

Вступил в ряды ВКП(б) в 1942 году.

Полк Алпаидзе особо отличился в марте 1945 года у венгерского озера Балатон, уничтожив 10 танков, 23 огневые точки и подавив огонь 6-и артиллерийских батарей противника. Сам Алпаидзе был трижды ранен, в том числе контужен и временно оглушён, но свой пост не бросил и продолжал командовать полком.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за мужество и героизм, проявленные в боях с врагом, майору Алпаидзе Галактиону Елисеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Послевоенные годы 
После войны продолжил службу в армии. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва. Был слушателем в Военной академии имени Дзержинского, назначался командующим артиллерией сталинградской дивизии, начальником отдела боевой подготовки артиллерии, первым заместителем начальника полигона «Капустин Яр», начальником испытательного полигона «Плесецк».

Генерал Алпаидзе был любителем зимнего плавания и поощрял занятие зимним плаванием в гарнизоне. В Мирном имелась тёплая раздевалка на берегу озера и прорубь 15 м в длину, которую зимой вырубали и поддерживали в надлежащем состоянии.

Ушел в отставку в 1975 году в звании генерал-лейтенанта. С 1975 по 1992 годы был заместителем директора и Главного конструктора Московского института теплотехники. Скончался 2 мая 2006 года.

Память 

 Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
 Звание почётного гражданина городов Мирный (1975), Малоярославец (1985), Ткибули.
 В Мирном его именем назван один из городских парков.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (, медаль № 5434)
 Орден Ленина ()
 Орден Отечественной войны I степени
 Два ордена Красного Знамени
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Александра Невского
 Четыре ордена Красной Звезды
 Медали СССР, Венгрии и Румынии, в том числе:
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Государственная премия СССР (1977)

Примечания

Литература 
 
 
 . — С. 27.

Ссылки 
 Биография на сайте Минобороны РФ

Командиры полков в Великой Отечественной войне
Выпускники Тбилисского высшего артиллерийского командного училища
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого
Похороненные на Троекуровском кладбище
Персоналии:Московский институт теплотехники
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Почётные граждане Малоярославца
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Начальники космодрома Плесецк